Diese Liste enthält alle Spiele der jamaikanischen Fußballnationalmannschaft der Frauen. Gelistet werden alle von der FIFA als offizielle Länderspiele anerkannten Spiele sowie Spiele im Rahmen der CONCACAF Women’s Championship bzw. des CONCACAF Women’s Gold Cup und den dazu durchgeführten Qualifikationsspielen gegen Mannschaften aus Verbänden, die zwar der CONCACAF angehören aber keine FIFA-Mitglieder sind. Die von der FIFA gelisteten Spiele sind nummeriert.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.
 H = Heimspiel
 A = Auswärtsspiel
 *= Spiel auf neutralem Platz
 WM = Weltmeisterschaft
 OS = Olympische Spiele
 n. V.= nach Verlängerung
 i. E.= im Elfmeterschießen
 Gegner = fett markierte Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Meister ihrer Konföderation, mit Stern markierte Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Weltmeister
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der jamaikanischen Mannschaft
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der jamaikanischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Remis (Unentschieden)

1991 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

Ab 2020

Statistik 
In den Statistiken sind auch die Spiele berücksichtigt, die von der FIFA nicht gezählt werden.

Anlässe

Gegner

Länderspielbilanzen

Spielorte

Weblinks 
 Die Länderspiele der Jamaikanerinnen in der FIFA-Datenbank

Jamaika
!